Bolstad ist

 Bolstad (Balestrand) ein Ort in der norwegischen Kommune Balestrand 
 Bolstad (Dalsland) ein Ort in Schweden

der Familienname folgender Personen:

 Gary Bolstad (* 1944), US-amerikanischer Tierarzt und Musiker
 Øivind Bolstad (1905–1979), norwegischer Schriftsteller
 Per Bolstad (1875–1967), norwegischer Musiker und Komponist
 Synnøve Thoresen Bolstad (* 1966), norwegische Biathletin
 Torleiv Bolstad (1915–1979), norwegischer Folkmusiker